Hospital Alemão Oswaldo Cruz - em São Paulo
Hospital Universitário Oswaldo Cruz - em Pernambuco

Desambiguação